Андрю́щенко — українське прізвище, утворене від імені Андрій.

Відомі носії 
 Андрющенко Анатолій Іванович — учасник Німецько-радянської війни, вчений, ректор Саратовського політехнічного інституту.
 Андрющенко Віктор Петрович (1947) — український лікар, хірург, професор, доктор медичних наук
 Андрющенко Владислав Митрофанович — філолог.
 Володимир Андрющенко:
 Андрющенко Володимир Кузьмович — Герой Радянського Союзу, командир 44-го стрілецького полку 42-ї стрілецької дивізії 49-ї армії Другого Білоруського фронту.
 Андрющенко Володимир Миколайович (1969—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Андрющенко Георгій Якович (1933–2011) — співак, народний артист РРФСР.
 Андрющенко Григорій Якович (1905–1943) — Герой Радянського Союзу.
 Андрющенко Євген Григорович (1938) — доктор філософських наук.
 Андрющенко Микола Федотович (1920–1971) — керівник РАТАУ у 1963—1971 роках.
 Андрющенко Михайло Федорович (1901–1956) — радянський військовий діяч, генерал-майор.
 Андрющенко Надія Іванівна (1924—2018) — майстриня вирощування високих урожаїв зернових і фруктів, Герой Соціалістичної Праці (1949).
 Андрющенко Олег Анатолійович (1977) — російський гравець в хокей з м'ячем.
 Андрющенко Олександр Миколайович (1947) — радянський футболіст. Захисник. Володар Кубка СРСР (1981). Член олімпійської збірної СРСР (1982).
 Андрющенко Онуфрій Несторович (1907) — географ і ґрунтознавець.
 Андрющенко Сергій Олександрович — Герой Радянського Союзу.
 Андрющенко Тимофій Олександрович (1977) — російський автогонщик.
 Андрющенко Яків Трохимович (1920–2003) — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Андрущенко

 Андрющенко — хутір у Ленінградському районі Краснодарського краю Росії.

Українські прізвища
Прізвища на -енко